

Onomastica
Vakhtang - nome proprio di persona georgiano maschile

Persone
Vakhtang I Gorgasali - re di Iberia
Vakhtang II - re di Georgia
Vakhtang III - re di Georgia
Vakhtang IV - re di Georgia
Vakhtang V - re di Cartalia
Vakhtang VI - re di Cartalia